Arnedillo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Arnedillo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arnedillo är huvudsakligen kuperad. Arnedillo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Arnedillo. Runt Arnedillo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arnedo,  km öster om Arnedillo. I omgivningarna runt Arnedillo växer i huvudsak buskskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien